Schlacht bei Warschau steht für eine Schlacht

 im Schwedisch-Polnischen Krieg von 1655 bis 1660, siehe Schlacht bei Warschau (1656)
 im Großen Nordischen Krieg 1705, siehe Schlacht bei Rakowitz
 im Zuge des Kościuszko-Aufstands (Russisch-Polnischer Krieg von 1794), siehe Schlacht bei Praga (1794)
 während des Novemberaufstands 1830/31, siehe Schlacht um Warschau (1831)
 im Ersten Weltkrieg zwischen dem Deutschen und dem Russischen Reich, siehe Schlacht an der Weichsel (1914)
 im Polnisch-Sowjetischen Krieg, auch Wunder an der Weichsel genannt, siehe Schlacht bei Warschau (1920)
 im Zweiten Weltkrieg, siehe Schlacht um Warschau (1939)
 Panzerschlacht vor Warschau (1. bis 4. August 1944)